Aubusson puede referirse a: 

 Aubusson, comuna de Creuse (Francia).
 Aubusson, comuna de Orne (Francia).